Gießhof bezeichnet

allgemein eine Stückgießerei zum Gießen von Geschützen und Glocken sowie anderen metallenen Gegenständen

speziell:
 Stückgießerei Hannover, 1782 bis 1783 vor dem Steintor in Hannover errichtete Stückgießerei
 Vorwerk Gießhof, ehemaliges Vorwerk in der Altmark